Holger Johansen er navnet på flere personer:

 Holger Johansen (direktør) (1880-1935) – dansk direktør
 Holger Johansen (fabrikant) (1892-1970) – dansk fabrikant, civilingeniør
 Holger Johansen (filolog) (1898-1970) – dansk professor, dr. phil. i tysk filologi
 Holger Friis Johansen (1927-1996) – dansk professor, dr. phil. i klassisk filologi